Piñón puede referirse a:

 Piñón, la semilla de las especies de:
género Pinus, procedente de la piña.
 la de Araucaria araucana, llamada también nuez de pehuén.
 la de Araucaria angustifolia conocida como pinhão.
 Piñón, un tipo de engranaje.
Piñón fijo
Bicicleta de piñón fijo
 Piñón, elemento arquitectónico también llamado gablete.

Fitónimo 
 Jatropha curcas (jatrofa), uno de cuyos nombres vulgares es "piñón de tempate" o simplemente "piñón".
 el nombre común de la planta '''''Helichrysum stoechas.

Topónimos
 Piñón (Nuevo México), Estados Unidos.
 Piñón (Arizona), Estados Unidos.
 El Piñón (Magdalena, Colombia).
 Casa del Piñón, edificio modernista de La Unión (Murcia, España).
 Puerto de Piñones o Puerto de los Piñones (Coahuila, México).
 Batalla del Puerto de Piñones, Guerra de Independencia de México, 1 de abril de 1811.

Apellido 
 Nélida Piñón, escritora brasileña.
 Xoan Piñón, fotógrafo y músico español.
 Florentino Alonso Piñón, periodista español.
 Marvin Piñón, futbolista mexicano.
 Pablo Piñones-Arce, futbolista chileno.

Otros usos
 Piñón Fijo, personaje infantil interpretado por Fabián Gómez.
 Piñón (revista de Magisterio Español), suplemento de historietas.